Ludowig ist der Familienname folgender Personen:

 Frauke Ludowig (* 1964), deutsche Fernseh- und Radiomoderatorin
 Kirsten Ludowig, deutsche Wirtschaftsjournalistin